Marcel hace referencia a:
Gabriel Marcel, filósofo católico, dramaturgo y crítico francés;
Marcel Delannoy, compositor francés;
Marcel Desailly, futbolista de origen ghanés;
Marcel, futbolista de origen brasileño;
Marcel Duchamp, artista dadaísta francés;
Marcel Marceau, actor y mimo francés;
Marcel Proust, escritor francés;
Marcel Bezençon, padre de Festival de Eurovisión.
Marcel Duchamp (banda), grupo punk chileno.